Ljestvice i sastavi liga petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2021./22.

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska  
 
 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, I ŽNL NSBBZ  
 nsbbz.hr, I ŽNL NSBBZ, wayback  
 nsbbz.hr, 30. kolo  
 nsbbz.hr, 30. kolo, wayback  
 nsbbz.hr, "Nogomet", br. 22/22  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, rezultati i strijelci  
 sofascore.com  
 tipscore.com

1. ŽNL Istarska 
Također pod nazivom 1. ŽNL Istra 

<small> Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, 1. ŽNL  
 nszi.hr, Bilteni  
<ref> [https://nszi.hr/wp-content/uploads/2022/06/BILTEN-NSZI-BROJ-55.-14.06.2022.pdf nszi.hr, Nogometni savez Županije Istarske, BILTEN - br. 55. - Natjecateljska godina 2021./2022., Konačne tablice liga seniora i mladeži za natjecateljsku godinu 2021./2022., br. 214/2022], objavljeno 14. lipnja 2022., preuzeto 17. lipnja 2022. </ref> nszi.hr, Bilten, br. 214/2022  
 sofascore.com  
 tipsscore.com 
</small>

 1. ŽNL Karlovačka  
Također kao 1. ŽNL Karlovac, 1. ŽNL NSKŽ 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nskz.hr, Službene vijesti, br. 22/2022.  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2021.  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2022.  
 sofascore.com  
 tipscore.com  

 1. ŽNL Koprivničko-križevačka  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ns-kckz.hr, 1. ŽNL  
 ns-kckz.hr, 1. ŽNL, wayback  
 ns-kckz.hr, Dokumenti  
 ns-kckz.hr, "Službeni glasnik" br. 21/2022  
 sofascore.com  
 tipsscore.com 

 1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nskzz.hr, ljestvice  
 nskzz.hr, ljestvice, wayback  
 nskzz.hr, NSKZŽ Glasilo  
 sofascore.com  
 tipscore.com  

 ŽNL Ličko-senjska 
 

 1. ŽNL Međimurska 
Također kao 1. ŽNL Međimurje; 1. Međimurska liga'' 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 mns.hr, 1. međimurska liga 2021./22.  
 mns.hr, 1. međimurska liga 2021./22., wayback  
 mns.hr, "Gool"  
 mns.hr, "Gool", br. 1736  
 old.emedjimurje.hr, I Međimurska liga 2021/2022  
 old.emedjimurje.hr, I Međimurska liga 2021/2022, wayback  
 old.emedjimurje.hr, I Međimurska liga 2021/2022 - rezultati  
 old.emedjimurje.hr, I Međimurska liga 2021/2022 - rezultati, wayback 
 sofascore.com  
 tipsscore.com

1. ŽNL Požeško-slavonska  

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nspsz.hr, "Glasnik", br. 19/2022  
 nspsz.hr, dokumenti  
 sofascore.com  
 tipscore.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nspgz.hr, 1. ŽNL 2021./22., ljestvica i rezultati  
<ref> [https://www.nspgz.hr/glasnik/1-zupanijska-nogometna/glasnik-br1-2019-2020-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ nspgz.hr, NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE / PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA / NATJECATELJSKA GODINA 2021./2022. / '''"GLASILO" / br. 24, objavljeno 9. lipnja 2022. (22. kolo i završna ljestvica)], preuzeto 9. kolovoza 2022. </ref> nspgz.hr, "Glasilo"'', br. 24  
 sofascore.com  
 tipascore.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-varazdin.hr, 1. ŽNL 2021/2022  
 zns-varazdin.hr, 1. ŽNL 2021/2022, wayback  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 znsvpz.hr, Bilteni - I. ŽNL  
<ref> [https://www.znsvpz.hr/bilten.asp?ID=1&kolo=26&sezonaID=14 znsvpz.hr, Bilten - I. ŽNL (Virovitičko-podravska), sezona 2021/2022, 26. kolo], pristupljeno 27. rujna 2022. </ref> znsvpz.hr, Bilten 1. ŽNL'', 26. kolo  
 sofascore.com  
 tipscore.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 znsvs.hr, ljestvica i rezultati  
 znsvs.hr, ljestvica i rezultati, wayback  
 sofascore.com  
 tipscore.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska

2. ŽNL Zadarska

Povezani članci  
 1. HNL 2021./22. 
 2. HNL 2021./22. 
 3. HNL 2021./22. 
 4. rang HNL-a 2021./22. 
 6. rang HNL-a 2021./22. 
 7. rang HNL-a 2021./22. 
 8. rang HNL-a 2021./22. 
 Hrvatski nogometni kup 2021./22.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Croatia Amateur
  tipsscore.com, Croatia Amateur

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2021/22 - Fifth Level (1st County Leagues) 
  

2021-22
 5